Osoby:
 Adolf zu Hohenlohe-Ingelfingen

Zobacz też:
 Hohenlohe